Ravenel (Oise) in Frankrijk
 Ravenel (South Carolina) in de VS